Autostrada A22 (Austria)
 Autostrada A22 (Portugalia)
 Autostrada A22 (Włochy)